Шкода октавија је назив који користи чешка ауто-индустрија Шкода Ауто за неколико аутомобила:

 Шкода октавија, Шкодин аутомобил из 1996. године
 Шкода октавија (1959), Шкодин аутомобил који се производио од 1959. до 1971. године
 Шкода фабија, као седан верзија продавана је у Кенији и Уганди као Шкода октавија

Шкода